Abdul Wakil ist der Familienname folgender Personen:

 Idris Abdul Wakil (1925–2000), tansanischer Politiker
 Mohammad Abdul Wakil (* 1945), afghanischer Politiker und Diplomat